donja mrtva točka (mehanika)
 dimetiltriptamin, prirodni psihodelični spoj